Свято-Троицкий Корецкий монастырь (до 1880 года был Вознесенским, а ещё ранее Благовещенским) — ставропигиальный женский монастырь Русской православной церкви в городе Корце Ровенской области Украины.

До 1918 года имел статус второклассной обители Волынской епархии.

В церковном отношении находится в непосредственном ведении патриарха Московского и всея Руси и не является частью Украинской православной церкви Московского патриархата. Зарегистрирован в ЕГРПОУ под номером 13993497, собственником монастыря указан Священный синод Русской православной церкви.

История 
Основан как Воскресенский корецким князем Евфимием (Богушем) около 1571 года на месте разрушенного более раннего монастыря.

После заключения в 1596 году Брестской унии оставался единственной женской православной обителью на Волыни.

Возобновлён в 1625 году княжной Софьей Корецкой (в монашестве игуменьей Серафимой).

В 1752—1795 годах был униатским, принадлежал Базилианскому ордену.

В 1831 году католический Троицкий монастырь сгорел, в 1867—1880 годах был отремонтирован, после чего сюда переселились сёстры Воскресенской обители, оставленной на положении скита.

21 сентября 1880 года архиепископом Волынским и Житомирским Димитрием (Муретовым) был освящён новый храм во имя Пресвятой Троицы и келлии; прежний Воскресенский монастырь был обращён в скит. В Воскресенском монастыре разместились также школа-приют и монастырское училище.

Согласно Рижскому мирному договору от 18 марта 1921 года отошёл к Польше, что спасло его от закрытия и разгрома.

В годы Гражданской войны в Троицком монастыре нашли приют сотни сирот. Когда в 1921—1939 годах Корец принадлежал Польше, притязания католиков на обитель возобновились. Проиграв судебный иск в Париже, поляки решили взять святыню силами военных. Узнав о готовящемся, игумения Феофания наложила на сестёр строгий пост. Ежедневно читалось по 40 акафистов. В назначенный день вся городская полиция была стянута к монастырю. Ожидался взвод конницы из Ровно. Но в дороге командующий взводом поручик Адамкевич внезапно остановил коня и стал падать из седла. На вопросы подхвативших поручика подчинённых Адамкевич ответил: «Меня поразил Ангел Божий. Монастырь не трогайте», — и умер.

12 января 1944 года Корец был взят Красной армией. Вследствие закрытия в 1959 году Кременецкого женского монастыря и в следующем году Дерманского монастыря число насельниц в Корецком монастыре возросло до 206.

В 1984 году патриарх Пимен предоставил монастырю статус ставропигиального в связи с конфликтом между настоятельницей монастыря и экзархом Украины митрополитом Филаретом (Денисенко).

В 1994 году монастырю был возвращён Воскресенский скит.

В монастыре 90 монахинь.

Настоятельницы 
 Таисия (Жогловская) (1814—1830)
 Иулитта (Киселёва) (1830—1860)
 Аполлинария (Князева) (1861—1877),
 Феофания (Сеницкая) (1877—1916),
 Михаила (Мелетьева) (1916—1931),
 Теофания (Павлюк-Задворна) (1931—1946),
 Магдалена (Крисько) (1946—1954),
 Людмила (Бельсовская) (1954—1970),
 Наталья (Ильчук) (1970—2006),
 Рафаила (Хильчук) (2006—2021),
 Парфения (Новак) (с 8 ноября 2021).

Архитектура монастыря 

Престольный каменный храм с приделами Успения и прп. Иова Почаевского, а также каменный 2-этажный корпус келий возведены 1620 году, перестроены в 1867—1880 гг. Рядом — каменная зимняя церковь Иоанна Предтечи (1890). В каменной ограде монастыря — кирпичная трёхъярусная колокольня (1905).

Святыни монастыря 
 Местночтимая святыня с 1622 года — Корецкая икона Божией Матери «Споручница грешных»", по преданию, привезена князем Корецким из Рима;
 чтимая плащаница Успения Божией Матери, написанная на кипарисе;
 плащаница Спасителя;
 список Почаевской иконы Божией Матери;
 икона Божией Матери «Скоропослушница»;
 икона Божией Матери «Геронтисса»;
 иконы великомученика Пантелеимона и архистратига Михаила, написанные на Афоне;
 икона «Собор Киево-Печерских угодников» (обновилась);
 крест с частицей Креста Господня и частицами мощей святых;
 мощевик с частицами мощей преподобных Киево-Печерских, иконы с частицами мощей преподобных Иова Почаевского, Варлаама Печерского, Иоанна Тобольского, святителя Николая.

Главный праздник: четверг после Дня Святой Троицы — иконы Божией Матери «Споручница грешных» (празднуется также 7/20 марта и 29 мая/11 июня).

Скит Воскресения Христова Корецкого монастыря 

Скит расположен западнее монастыря на незначительном удалении. К 1998 году над восточной частью главного скитского корпуса сооружено три новых купола.

Адрес монастыря: 34700, Украина, Ровенская обл., г. Корец, ул. Киевская, 56; тел.: (03651) 2-15-55.

Примечания

Литература 
 Зверинский В. В. Монастыри в Российской империи. — СПб., 1887.
 Білокінь С. І. Корецкий Свято-Троицкий монастырь.
 Рожко В. Православні монастирі Волині і Полісся. — Луцьк, 2000.

Ссылки 
 Свято-Троицкий Корецкий ставропигиальный женский монастырь на сайте Московского патриархата.
 Свято-Воскресенский Троицкий Корецкий ставропигиальный женский монастырь.

 
Православные монастыри Ровненской области
Монастыри Святой Троицы
Женские монастыри